Pesquisa é uma das premiações do Troféu HQ Mix, prêmio brasileiro dedicado aos quadrinhos que é realizado desde 1989. São três as categorias relacionadas: "Trabalho de conclusão de curso", "Dissertação de Mestrado" e "Tese de Doutorado".

História 
Em 1989, na primeira edição do Troféu HQ Mix, houve uma premiação na categoria "Pesquisa" para a tese de doutorado "O poder de difusão das histórias em quadrinhos japonesas como reflexo da sociedade nipônica", de Sonia Luyten. Depois disso, apenas em 1997 a categoria foi novamente premiada, dessa vez para a pesquisa independente (sem vinculação acadêmica) "A incrível guerra dos gibis", de Gonçalo Junior, que quase dez anos depois deu origem ao livro "A Guerra dos Gibis - a formação do mercado editorial brasileiro e a censura aos quadrinhos, 1933-1964" (premiado como melhor livro teórico no Troféu HQ Mix de 2005).

Os prêmios ligados às pesquisas são definidos por uma comissão julgadora em conjunto com um júri especial. A premiação se tornou regular (e exclusivamente acadêmica) a partir de 2004, sendo que, em 2007, foi subdividida nas categorias "Trabalho de conclusão de curso" (para pesquisas feitas por graduandos de quaisquer cursos), "Dissertação de Mestrado" e "Tese de Doutorado". Apenas em 2010 e 2012 não houve premiação para a categoria "Tese de Doutorado" pelo fato de só ter havido um único inscrito, que não obteve a pontuação mínima exigida pela comissão julgadora.

Vencedores

Pesquisa

Trabalho de Conclusão de Curso

Dissertação de Mestrado

Tese de Doutorado 

!
Estudo de histórias em quadrinhos